Quecksilberiodid ist eine chemische Verbindung bestehend aus Quecksilber und Iod:

Quecksilber(I)-iodid, Hg2I2
Quecksilber(II)-iodid, HgI2